Spignanesi – abitanti di Spignana (Carpineti)
Spignanesi – abitanti di Spignana (San Marcello Piteglio)